Vlastní ideál může být:
 vlastní ideál (teorie uspořádání)
 vlastní ideál (teorie okruhů)